Птащенко Анатолій Володимирович (1975—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Птащенко Олександр Олександрович (* 1940) — фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, член Українського фізичного товариства, член Національної спілки письменників України.